Селище міського типу:
 Талалаївка — Чернігівська область, Прилуцький район

Села:
 Талалаївка — Черкаська область, Уманський район
 Талалаївка — Чернігівська область, Ніжинський район

Селище:
 Талалаївка — Вінницька область, Вінницький район

Залізниця:
 Талалаївка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці

Див. також 
 Талалаєв